Cobra, japán punk együttes
 Cobra, kínai rockzenekar
 Cobra, videójáték (1986)
 AH–1 Cobra, a világ első harci helikoptere

Kapcsolódó szócikkek 

 Kobra (egyértelműsítő lap)